Notre-Dame de l’Immaculée Conception steht für folgende Kirchen in Frankreich:

* Notre-Dame de l’Immaculée Conception (Boulogne-sur-Mer), Département Pas-de-Calais, Region Hauts-de-France.
 Notre-Dame de l’Immaculée-Conception (Lyon), Region Auvergne-Rhône-Alpes
 Notre-Dame de l’Immaculée-Conception (Sées), Département Orne, Region Normandie